Руска и съветска артилерия